Piotr Wołłowicz (zm. przed 1624) – cześnik litewski, dworzanin Jego Królewskiej Mości
 Piotr Borysowicz Wołłowicz – podkomorzy trocki, horodniczy trocki, chorąży trocki